Vassalo est un nom de famille notamment porté par :

 Georges Vassalo (1936–2008), homme politique français ;
 Italo Vassalo (1940-2021), joueur de football italo-éthiopien ;
 Luciano Vassalo (1935-2022), joueur de football italo-éthiopien.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme portugais